Мешоколь — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на восточном побережье Псковского озера, в 52 км к северо-западу от Пскова и в 11 км к юго-западу от села Серёдка.

От эстонского метскюла - лесная деревня. В писцовых книгах XVI века деревня упоминается как "нсад (пристань) Мищекуля на реке Мищекуле". Мешоколь - позднейшая форма, получившаяся в результате звуковых изменений, которые легко объясняются. Примечательно, что в тех же писцовых книгах XVI века отмечено выражение "Мижекульские ловли". В псковских говорах слова "миж, мижу" означает "между". Прилагательное "мижекульские" - свидетельство еще одной попытки осмыслить непонятное слово.

Население

История 
До 28 февраля 2005 года деревня входила в состав упразднённой Залитской волости, в материковой её части; с февраля 2005 года по 1 января 2010 года — в состав ныне упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района